Frans componist: Camille Saint-Saëns
gemeente in het Franse departement Seine-Maritime: Saint-Saëns (Seine-Maritime)
kanton in dat departement: Kanton Saint-Saëns